Les Sept Cités de Cibola, bande dessinée de Carl Barks publiée en 1954 ;
 Les Sept Cités de Cibola, album de bande dessinée de la série Marc Dacier d'Eddy Paape et Jean-Michel Charlier publié en 1961.